Ijo steht für:
 ein Volk in Nigeria, siehe Ijaw
 deren Sprache, siehe Izon (Sprache)
 Ijo-Sprachen, die Dialekte der Sprache
 Ijoide Sprachen, die Sprachfamilie dieser Sprachgruppe
 schwedischer Name der finnischen Gemeinde Ii

ijo steht für:
 Ijo-Sprachen (ISO-639-2-Code)

Abkürzung